After (album)
 After (film)
 After (powieść)
 After 2 – film
 After (Numida) – przywódca grupy Numidów 

 After Hours (album The Weeknda) – brytyjski serial 
 After Life – brytyjski serial 
 After Man: A Zoology of the Future – książka
 After Forever  – grupa muzyczna